Vère de Vienne peut faire référence à :
 Vère (Verus) I de Vienne, saint et évêque de Vienne () ;
 Vère (Verus) II de Vienne, saint et évêque de Vienne ().